Barnekow har flere betydninger:

 Barnekow (adelsslægt) – en tysk-dansk-svensk uradelsslægt, herunder:
 Christian Barnekow (komponist) – dansk komponist (1837-1913)
 Barnekow (Landkreis Nordwestmecklenburg) – en kommune i Landkreis Nordwestmecklenburg i Mecklenburg-Vorpommern